Бе́вин Энн Принс (; 23 сентября 1982, Кэри, Северная Каролина, США) — американская .

Биография и карьера 
Бевин Энн Принс родилась 23 сентября 1982 года в Кэри (штат Северная Каролина, США). У неё есть сестра. Принс посещала школу Святой Марии в Роли, Северная Каролина. Она окончила программу исследований фильмов UNCW. Она также была участником танцевальной команды UNC Wilmington Seahawk 2002-2003.

Известна своей ролью Бевин Мирски в культовом телесериале WB / CW «Холм одного дерева».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Нью-Йоркской киноакадемии